Loveridge ist der Familienname von:

 Arthur Loveridge (1891–1980), britischer Biologe
 David Loveridge (* 1952), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Ronald O. Loveridge (* 1937/38), Bürgermeister von Riverside, Kalifornien